En Argentina existen dos localidades con el nombre Nueva Esperanza, ambas ubicadas en la provincia de Santiago del Estero:
 Nueva Esperanza, ubicada en el departamento Pellegrini;
 Nueva Esperanza, ubicada en el departamento Copo;